GUZ steht für:
 Gas-Ultrazentrifuge, eine Gaszentrifuge, die der physikalischen Trennung verschieden schwerer Gase mit Hilfe der Trägheit dient

Guz steht für:
 Guz (Einheit) war die große Elle und ein altes ostindisches Längenmaß; es galt auch im britischen Bengalen.

Guz ist der Familien- oder Künstlername von:
 Andrzej Guz (* vor 1960), polnischer Pianist und Musikpädagoge
 Olifr M. Guz (1967–2020), Schweizer Rockmusiker, Sänger und Songschreiber 

GUZ